Degā – villaggio del Lorestan, in Iran
 Degā – villaggio della provincia di Zanjan, in Iran

Pagine correlate 
Dega